Rimlock ist eine Bezeichnung für:

 einen Abdrucklöffel
 einen Sockel von Elektronenröhren